Brousse puede referirse a:

 Brousse, comuna de Creuse (Francia).
 Brousse, comuna de Puy-de-Dôme (Francia).
 Brousse, comuna de Tarn (Francia).
 Brousse, un tipo de queso francés.